Влади́мир Васи́льевич Кочега́ров (26 сентября 1939) — советский футболист, выступавший на позиции полузащитника, а также тренер и преподаватель.

Биография 
Владимир Кочегаров родился 26 сентября 1939 года в посёлке Турьинские рудники (ныне Краснотурьинск) Свердловской области.

Начинал карьеру в составе местной команды «Труд». с 1960 по 1965 годы выступал за свердловский «Уралмаш», забил 24 гола. В 1966 году стал игроком столичного ЦСКА, отыграл два матча в Высшей лиге страны, забил один гол. В этом же году переезжает в Запорожье, чтобы выступать за местный «Металлург». В составе этого клуба являлся в начале игроком, затем одним из тренеров.

В настоящее время продолжает жить в Запорожье, работает футбольным преподавателем в университете, а также тренирует команды областного значения.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры Украины
Тренеры ФК «Виктор»